Un pipeline, conduite destinée à l'acheminement de matières fluides.
 Un pipeline dans un processeur, ou plus généralement dans un circuit électronique, découpe une tâche en plusieurs de manière à augmenter le débit.
 Un pipeline est, en électronique numérique, un circuit dans lequel des données progressent les unes derrière les autres.
 Un pipeline est une méthode de communication inter-processus en informatique.
 Un pipeline, pipe ou tube, en informatique, un mécanisme qui permet de chaîner des processus sous Unix.
 Le pipelining HTTP est une technique consistant à faire passer plusieurs requêtes HTTP dans la même requête TCP.
 Un pipeline en programmation informatique est une succession d'étapes d'intégration continue.
 Le Banzai Pipeline, un spot de surf américain situé à Hawaii.
 Les montagnes russes pipeline sont un type de montagnes russes développé par la compagnie japonaise Togo.
 Pipeline est un morceau de surf rock par The Chantays, enregistré en 1962.
 Pipeline est un jeu vidéo sorti en 1988.